Pfütze steht für
 Pfütze, Wasseransammlung

Pfütze ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Pfütze (1912–1945), deutscher SS-Führer
 Frank Pfütze (1959–1991), deutscher Schwimmer
 Hermann Pfütze (* 1941), deutscher Soziologe
 Max Curt Pfütze, Pseudonym Curt Grottewitz (1866–1905), deutscher Naturwissenschaftler, Schriftsteller und Germanist

Weiteres:
 Pfütze (Wüstung), Wüstung auf den Fluren der sächsischen Gemeinde Kreischa
 Pfütze oder Neuludwigsdorf, Ortsteil der hessischen Gemeinde Bromskirchen
 Pfütze (Goldbach), rechter Zufluss des Goldbachs (zur Elsenz) nahe Rohrbach, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Rote Pfütze, linker Zufluss der Zschopau in Schlettau, Erzgebirgskreis, Sachsen.
 Theater Pfütze, Theater in Nürnberg